Адамкевич — польская фамилия.
 Адамкевич, Альберт (1850—1921) — польский медик.
 Адамкевич, Марек (род. 1957) — польский общественный активист, диссидент в ПНР, лидер Академического движения сопротивления.